Die unwürdige Greisin bezeichnet:
 Die unwürdige Greisin, Erzählung von Bertolt Brecht
 Die unwürdige Greisin (1965), französischer Spielfilm von  René Allio
 Die unwürdige Greisin (1985), deutscher Spielfilm von Karin Hercher